Coligny kan syfta på följande :

 Coligny, Ain – en fransk kommun i departementet Ain
 Gaspard de Coligny – en fransk amiral (1519–1572)